Веллингтон () — город в Западно-Капской провинции ЮАР, в 75 км от Кейптауна по шоссе N1. Фактически входит в городскую агломерацию города Парл, который расположен в 10 км к северу от него.

В городе имеется профессиональная команда регби Boland Kavaliers, Технологический университет Капского полуострова, Гугенотский колледж и несколько школ.

Этимология 
Первоначально стал известен как , а после переселения французских гугенотов . После официального основания города, по предложению  был переименован в честь британского полководца Артура Уэлсли Веллингтона.

Ссылки 

 Wellington South Africa
 Wellington Tourism
 Val du Charron Magazine — Wellington news
 The Timothy Ministry Team

Примечания 

Города ЮАР